A 2006-os wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte a spanyol Rafael Nadal előtt.

Kiemeltek 

  Roger Federer, (Bajnok)
  Rafael Nadal, (Döntő)
  Andy Roddick, (harmadik kör)
  David Nalbandian, (harmadik kör)
  Ivan Ljubičić, (harmadik kör)
  Lleyton Hewitt, (negyeddöntő)
  Mario Ančić, (negyeddöntő)
  James Blake, (harmadik kör)
  Nyikolaj Davigyenko, (első kör)
  Fernando González, (harmadik kör)
  Tommy Robredo, (második kör)
  Thomas Johansson, (első kör)
  Tomáš Berdych, (negyedik kör)
  Radek Štěpánek, (negyeddöntő)
  Sebastien Grosjean, (harmadik kör)
  Gastón Gaudio, (második kör)

<li>  Robby Ginepri, (első kör)
<li>  Márkosz Pagdatísz, (elődöntő)
<li>  Tommy Haas, (harmadik kör)
<li>  Dominik Hrbatý, (első kör)
<li>  Gaël Monfils, (első kör)
<li>  Jarkko Nieminen, (negyeddöntő)
<li>  David Ferrer, (negyedik kör)
<li>  Juan Carlos Ferrero, (harmadik kör)
<li>  Andre Agassi, (harmadik kör)
<li>  Olivier Rochus, (harmadik kör)
<li>  Dmitrij Turszunov, (negyedik kör)
<li>  Fernando Verdasco, (negyedik kör)
<li>  Pharadon Szricsaphan, (első kör)
<li>  Kristof Vliegen, (második kör)
<li>  Nicolás Massú, (első kör)
<li>  Paul-Henri Mathieu, (első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

További információk 
 Eredmények

F1